Deloit peut se référer à :

 Deloit, une ville du comté de Crawford, en Iowa.
 , une communauté non constituée en municipalité du comté de Holt, dans le Nebraska.